„Горещи пари“ () е бразилска теленовела, създадена от Клаудия Сото.

Актьорски състав

В България 
В България сериалът започва излъчване на 23 април 2018 г. по bTV Lady и завършва на 23 октомври. Ролите се озвучават от Ася Братанова, Нина Гавазова, Момчил Степанов, Владимир Колев и Стефан Сърчаджиев-Съра.

Външни препратки 
 Официален сайт
 

Бразилски теленовели
Сериали с ЛГБТ тематика
Теленовели на ТВ Глобо